Heather Wurtele (* 12. Juli 1979 in Victoria, British Columbia als Heather Danforth) ist eine ehemalige kanadische Triathletin. Sie ist zweifache Staatsmeisterin auf der Mitteldistanz (2015, 2016) sowie siebenfache Ironman-Siegerin (2008–2019).

Werdegang 
Heather Wurtele spielte in ihrer Jugend Volleyball, wo sie mit 1,86 Meter von ihrer Körpergröße profitieren konnte.

Triathlon seit 2004 
2004 begann sie mit Triathlon und startet seit 2007 als Profi. Auch ihr Mann Trevor Wurtele (* 1979) ist als Profi-Triathlet aktiv. Seit 2004 startet sie im First Endurance Team.

2008 gewann sie über die Langdistanz des Triathlon, die Ironman-Distanz (3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren, 42,195 km Laufen), im Ironman Coeur d’Alene und im Mai 2010 konnte sie die Erstaustragung des Ironman St. George gewinnen.

Beim Ironman Hawaii erreichte sie 2011 ihre beste Platzierung mit dem achten Rang. Im Juni 2014 konnte sie zum dritten Mal den Ironman Coeur d’Alene gewinnen – und damit ihr sechstes Ironman-Rennen.

Zweite Ironman 70.3 World Championships 2015 
Im August 2015 wurde sie im österreichischen Bundesland Salzburg auf der Mitteldistanz Zweite bei der Ironman 70.3 World Championship im Rahmen des Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun.

Im Mai 2016 holte Wurtele sich nach 2015 zum zweiten Mal den Titel bei den North American Championships beim Ironman 70.3 St. George in Utah. Im September wurde sie in Australien Dritte bei den Ironman 70.3 World Championships.

Im August 2017 wurde sie in Penticton Dritte bei der ITU-Weltmeisterschaft auf der Triathlon-Langdistanz (3 km Schwimmen, 120 km Radfahren und 30 km Laufen). Im März 2019 konnte die damals 39-Jährige zum dritten Mal in Folge in Mexiko den Ironman 70.3 Campeche für sich entscheiden. 

Im Herbst 2019 erklärte sie ihre aktive Zeit für beendet. Heather Wurtele lebt in Kelowna.

Sportliche Erfolge 
Triathlon Kurz- und Mitteldistanz
Triathlon Langdistanz
(Did Not Finish)

Weblinks 

 Homepage von Heather und Trevor Wurtele
 Team Wurtele

Einzelnachweise 

Triathlet (Kanada)
Kanadier
Geboren 1979
Frau